Гран-при Австрии 2019 года (официально ) — автогонка, девятый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона 2019 года, который прошёл 28—30 июня на трассе «Ред Булл Ринг» в Шпильберге, Австрия. Это был 9-й этап сезона 2019, 33-й Гран-при Австрии в истории и 32-й в рамках чемпионатов «Формулы-1».
 
Победу одержал Макс Ферстаппен на Red Bull-Honda, это была первая победой болида F1 с двигателем Honda после победы Дженсона Баттона на Гран-при Венгрии 2006 года.

Лидер сезона Льюис Хэмилтон начал гонку с отрывом в 36 очков от партнёра по команде Валттери Боттаса. К началу гонки лидер Кубка конструкторов Mercedes опережал на 140 очков преследующую их Ferrari.

Шины 
Pirelli привезли следующий состав шин. Как и неделю назад во Франции, в роли Hard, Medium и Soft использовались составы С2, С3 и С4. Во второй части квалификации пилоты Mercedes и Макс Ферстаппен показали лучшее время на Medium, чтобы стартовать на этом составе.

Леклер, Норрис, Райкконен, Джовинацци, Гасли, Феттель и Магнуссен стартовали на Soft, остальные на Medium.

Свободные заезды 
Первую сессию пятничных свободных заездов выиграл Льюис Хэмилтон. Во второй сессии в пятницу первым был Шарль Леклер. Лучшее время в субботней сессии также показал Леклер.

Квалификация 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +29…30 °C, трасса +49…51 °C

|-
!colspan="8"|Результат квалификации на официальном сайте Formula 1
|}

Позиции после квалификации

Стартовое поле

Примечания 
  Льюис Хэмилтон оштрафован на три позиции, за помеху Кими Райкконену во время квалификации. Однако из-за штрафа у другого гонщика стартовал на две позиции ниже.
  Кевин Магнуссен получил штраф из пяти позиций за незапланированную замену коробки передач.
  Нико Хюлькенберг получил штраф из пяти позиций за превышение лимита силовых установок.
  Александр Албон должен был стартовать с последнего ряда из-за превышения лимита силовых установок. Однако из-за штрафа у другого гонщика стартовал на одну позицию выше.
  Карлос Сайнс (мл.) должен был стартовать с последнего ряда из-за превышения лимита силовых установок. Однако из-за штрафа у другого гонщика стартовал на одну позицию выше.
  Джордж Расселл оштрафован на три позиции за помеху Даниилу Квяту во время квалификации. В итоговом результате он стартовал с пит-лейна из-за смены переднего антикрыла в условиях закрытого парка.

Гонка 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +33…34 °C, трасса +51…49 °C

|-
!colspan="13"|Результат гонки на официальном сайте Formula 1
|}

Позиции по итогу гонки

Круги лидирования

Примечания 
  Макс Ферстаппен заработал одно очко за самый быстрый круг.
  Льюис Хэмилтон впервые в сезоне финишировал не на подиуме.
  Антонио Джовинацци впервые в сезоне финишировал в очках. До этого Alfa Romeo зарабатывала очки только усилиями Кими Райкконена.

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

См. также

Примечания

Ссылки 
 
 
 Гонка на официальном сайте Чемпионата мира

Гран-при Австрии
Спорт в Австрии в 2019 году
Формула-1 в сезоне 2019
Июнь 2019 года